Mario Manlio Rossi (1895-1971) – filosofo italiano
 Mario Rossi (1897-1961) – architetto italiano
 Mario Rossi (1902-1992) – direttore d'orchestra italiano
 Mario Rossi (1914-1988) – vescovo italiano
 Mario Rossi (1922-2017) – militare italiano
 Mario Rossi (1925-1976) – medico e attivista italiano
 Mario Rossi (1935-1998) – calciatore italiano
 Mario Rossi (1942) – ex terrorista italiano
 Mario Rossi (1946) – fumettista italiano
 Mario Rossi, detto "Majo" (1963) – fumettista italiano